Saba může být:

 Saba – ostrov v Karibiku v Nizozemských Antilách
 Kfar Saba – město v Izraeli
 Saba (značka) – značka spotřební elektroniky
 Saba (rod rostlin) – rod rostlin z čeledi toješťovité
 Sába – legendární Sábská říše (Sabejská říše) a její královna